Geos (software)
 GEOS 1 en GEOS 2, ESA-satellieten
 GEOS (bedrijf), een Frans beveiligingsbedrijf